NGC 526A, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beeldhouwer op 240 miljoen lichtjaar
NGC 526B, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beeldhouwer op 241 miljoen lichtjaar